Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jana Novotná 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jana Novotná (finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)

 Leila Meskhi (secondo turno)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Barbara Paulus (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1991